Виктор Павлович Соломатин (7 января 1964, Москва) — советский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник футбольной школы московского «Торпедо». В 1982 году впервые включён в заявку основного состава автозаводцев, но в первом сезоне выступал только за дубль. В главной команде «Торпедо» дебютировал 20 августа 1983 года в матче высшей лиги против минского «Динамо», заменив на 32-й минуте Николая Васильева. Всего в 1983 году провёл в высшей лиге 5 матчей, во всех выходил на замены. В 1984 году тоже находился в заявке «Торпедо», но за основной состав не играл. В первенстве дублёров высшей лиги в 1983—1984 годах в 54 играх забил 8 голов.

Бронзовый призёр футбольного турнира Спартакиады народов СССР 1983 года в составе юношеской сборной Москвы.

В 1985—1986 годах выступал в чемпионате Литовской ССР за «Невежис» Кедайняй. В первом сезоне в 26 играх забил три гола, во втором — два гола в 23 матчах. В 1987 году провёл 6 матчей весной во второй лиге в составе тульского «Арсенала».

Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте sport-strana.ru
 «Торпедо». История в именах. 7 января

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Арсенал» Тула